Der Mitsubishi Eclipse Cross ist ein Kompakt-SUV des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors.

Geschichte 
Premiere hatte er auf dem 87. Genfer Auto-Salon, zu den Händlern kam er am 27. Januar 2018. Eine überarbeitete Version, die seit Anfang 2021 in Europa erhältlich ist, wurde am 15. Oktober 2020 vorgestellt.

Fahrzeugcharakteristika 
Der Eclipse Cross positioniert sich zwischen dem ASX und dem Outlander. Der Name entstammt den von 1990 bis 2012 gebauten Eclipse-Sportwagen.

Das Infotainmentsystem beinhaltet einen frei stehenden Bildschirm über der Mittelkonsole; die Bedienung erfolgt über ein Touchpad. Außerdem können Smartphones mittels Apple CarPlay und Android Auto gekoppelt werden. Optional ist ein Head-up-Display erhältlich.

Als Antrieb standen bis 2021 ein Otto- und ein Dieselmotor zur Auswahl. Der 1,5-Liter-Ottomotor mit Turboaufladung war entweder mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder CVT-Getriebe zu haben. Der 2,2-Liter-Turbodiesel war ausschließlich mit 8-Stufen-Automatik erhältlich.

Mit Einführung des Facelifts 2021 kam stattdessen eine Version mit Plug-in-Hybrid-Antrieb und längeren Abmessungen in den Handel.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Bereits 2017 wurden in der Bundesrepublik 24 Mitsubishi Eclipse Cross – davon 3 mit Dieselantrieb und 14 mit Allradantrieb – neu zugelassen. 2018 entfielen von insgesamt 9.725 Fahrzeugen 14 auf eine Variante mit Dieselmotor und 2.506 auf eine Variante mit Allradantrieb.> 2019 hatten von insgesamt 11.385 Eclipse Cross 1.370 einen Dieselmotor und 2.672 Allradantrieb und 2020 hatten von 6.838 Eclipse Cross 560 einen Dieselmotor und 1.260 Allradantrieb. Außerdem entfielen 5 auf den Plug-in-Hybriden. 2021 hatten von insgesamt 6.440 neu zugelassenen Fahrzeugen der Baureihe 4.417 einen Plug-in-Hybrid-Antrieb und 4.737 Allradantrieb. Zudem wurden noch 21 Diesel neu zugelassen. 2022 hatten alle Eclipse Cross einen Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Weblinks 

 Eclipse Cross auf mitsubishi-motors.de

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Hybridelektroautomodell